Nossa Senhora das Dores kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nossa Senhora das Dores (kommun), Sergipe, 
 Nossa Senhora das Dores (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar